En , Krzymów désigne :

 Krzymów, une commune (gmina) dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Krzymów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Krzymów, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Krzymów, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.